Enthallopycnidium är ett släkte av svampar. Enthallopycnidium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Enthallopycnidium